Натуральне число 438
 438 рік до нашої ери
 438 рік нашої ери